Чёрный легион — название нескольких исторических воинских частей:
 Чёрный легион (Хорватия) — элитное пехотное подразделение вооружённых сил Хорватии во время Второй мировой войны.
  — подразделение, созданное в 1797 году во время французских революционных войн для высадки на территории Великобритании.
 Чёрная армия (Венгрия) — вооружённые силы Королевства Венгрия в XV веке.
 Чёрный легион (Чёрный корпус или Чёрные брауншвейгцы) — неофициальное название добровольческого корпуса в составе антинаполеноновской коалиции, сформированного князем Фридрихом Вильгельмом Брауншвейг-Вольфенбюттельским.
 Чёрный легион — организация на Среднем Западе США, отколовшаяся от Ку-клукс-клана (ККК).